Alcubierre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcubierre (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alcubierre (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar